AMD SAPPHIRE Dota PIT League — турнир по игре Dota 2, профессионального сезона 2017-2018 Dota Pro Circuit, категории майнор (Разыгрываются 300.000$ и 300 баллов), организованный компанией Dota PIT, который прошел в Сплите в ноябре 2017 года.

Участие в турнире приняли несколько приглашённых команд, а также коллективы, победившие в международных квалификациях. Отборочные квалификации прошли 25 сентября - 3 октября 2017 и определили команды, которые поедут в Сплит для участия в финальной части соревнования.

Приглашённые команды 
Прямые путёвки для участия в финальной стадии получили два коллектива:  Newbee и  Team Liquid. Оставшиеся 6 вакантных мест были разыграны в региональных квалификациях.

Региональные отборочные 
Отборочные соревнования традиционно прошли в шести регионах. Из каждого региона в финал турнира вышли по одной лучшей команде:

Участники отборочных:

Квалификация в регионе Китай

Квалификация в регионе ЮВ Азия

Квалификация в регионе СНГ

Квалификация в регионе Европа

Квалификация в регионе Сев. Америка

Квалификация в регионе Юж. Америка

Финальная часть 
Участие в турнире приняло 8 команд. Коллективы сыграли друг с другом матчи до двух побед. Проигравшая команда попадает в нижнюю сетку где продолжает борьбу в матчах до одной победы.

  Mineski не смогли поехать на турнир и были заменены на  Fnatic

Результаты

Примечания 

Dota Pro Circuit 2017-2018
2017 год в киберспорте